Als Meeresspinnen werden folgende Taxa bezeichnet:
 Die Gezeitenspinnen, eine Familie innerhalb der Ordnung der Webspinnen.
 Die Dreieckskrabben, eine Familie innerhalb der Teilordnung der Krabben.